María Ana de Austria (Linz, 6 de enero de 1882-Lausana, 25 de febrero de 1940) fue archiduquesa de Austria por nacimiento. También fue princesa de Parma por matrimonio.

Biografía 
María Ana era hija del matrimonio formado por el duque Federico de Austria y su esposa, la princesa Isabel de Croÿ. Sus abuelos paternos eran el duque Carlos Fernando de Austria-Teschen y su esposa, Isabel Francisca de Austria.

El 25 de mayo de 1903, María Ana contrajo matrimonio con el príncipe Elías de Borbón-Parma, que era hijo del duque Roberto I de Parma y de su primera esposa, María Pía de Borbón-Dos Sicilias. Tuvieron ocho hijos en total:

 Isabel (1904-1983), murió soltera.
 Carlos (1905-1912), murió de polio.
 María Francisca (1906-1994), murió soltera.
 Roberto II (1909-1974), sucesor de su padre; murió soltero.
 Francisco (1913-1939), murió soltero.
 Juana (1916-1949), murió soltera en un accidente de caza en La Toledana, España.
 Alicia (1917-2017), casada con Alfonso de Borbón-Dos Sicilias y Borbón; con sucesión.
 María Cristina (1925-2009), falleció en Viena; soltera y sin sucesión.

Distinciones honoríficas 
 Dama de primera clase de la Orden de la Cruz Estrellada. ()

Ancestros

Referencias 

Casa de Austria-Teschen
Casa de Borbón-Parma
Duques de Parma
Archiduquesas de Austria
Damas de primera clase de la Orden de la Cruz Estrellada
Princesas de Parma por matrimonio
Nacidos en Linz
Fallecidos en Lausana